Le leader de l’opposition de Sa Majesté aux Bermudes () est le leader du plus grand parti politique qui n’a pas formé le gouvernement actuel. Le leader de l’opposition est perçu comme le premier ministre suppléant et dirige le cabinet d’opposition et fantôme des Bermudes.

Le titulaire actuel du poste est l'hon. Jeanne Atherden.

Liste des Leaders de l'opposition des Bermudes

Voir aussi 
Premier ministre des Bermudes
Gouverneur des Bermudes

Références 

 
Liste en rapport avec les Bermudes